Суска́н — название ряда географических объектов.

 Сускан — бывшая река, левый приток Волги в Самарской и Ульяновской обл., ныне затоплена Куйбышевским вдхр. и образует Сусканский залив.
 Верхний Сускан — село в Самарской области.
 Чувашский Сускан — село в Ульяновской области.